«Дом с призраками» () — пятнадцатый мультфильм с участием Микки Мауса от Уолта Диснея, снят в стиле фильмов ужасов. Чёрно-белый фильм. Премьера в США — 2 декабря 1929 года.

Сюжет 
Вечером на улице начинается ужасная буря. У Микки ветер сдувает зонтик, и ему приходится искать ночлег. Он видит издалека дом и стучится. Дверь открывается и сама закрывается. Дальше на Микки набрасываются скелеты. В одной комнате его настигает Смерть, хватает Микки и заставляет играть на органе, в то время как он сам и скелеты танцуют. Наконец Микки замечает открытое окно и выпрыгивает из дома. Но и там его ждут скелеты. Но Микки удаётся убежать прочь от дома с призраками.

См. также 
Пляска скелетов

Награды 
Микки Маус получил звезду на аллее славы в Голливуде.

Ссылки 

Официальный сайт Микки Мауса
Leonard Maltin, Jerry Beck: «Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons» (О мышах и волшебстве: история американской мультипликации)

Мультфильмы 1929 года
Короткометражные мультфильмы с Микки Маусом
Мультфильмы Уолта Диснея
Рисованные мультфильмы США 1920-х годов
Мультфильмы ужасов
Мультфильмы о зомби
Короткометражные мультфильмы США 1920-х годов
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем